Barup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Barup (Guldborgsund Kommune) – en bebyggelse Lillebrænde Sogn på Falster
 Barup (Stevns Kommune) – en bebyggelse i Hellested Sogn på Stevns